Dvacátý devátý ročník Superpoháru UEFA byl odehrán na Monackém stadionu Stade Louis II., kde se pravidelně hrál pravidelně již od roku 1998. Ve vzájemném zápase se střetli 27. srpna 2004 vítěz Ligy mistrů UEFA v ročníku 2003/04 – FC Porto – a vítěz Poháru UEFA ve stejném ročníku – Valencia CF.

Zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v Evropě v roce 2004
Zápasy Valencia CF
Zápasy FC Porto